Алексей Андриянович Конев () — советский и российский учёный, геолог, первооткрыватель 6 новых минералов, ведущий научный сотрудник лаборатории палеогеодинамики Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук. Доктор геолого-минералогических наук (1983). Председатель Восточно-Сибирского отделения Российского минералогического общества.

Биография 
Алексей Андриянович Конев родился 3 октября 1928 года в селе Нижний Яр Нижнеярского сельсовета Далматовского района Шадринского округа Уральской области, ныне село входит в Далматовский муниципальный округ Курганской области.

В 1952 году окончил с отличием геологический факультет Кишинёвского государственного университета.

В 1952—1956 гг. — геолог, старший геолог Богдаринской экспедиции Иркутского геологического управления Мингео СССР.

В 1957—1959 гг. — аспирант Восточно-Сибирского геологического института СО АН СССР. Изучал оловоносность района реки Большой Амалат. При поисковых работах им были обнаружены нефелиновые сиениты и уртиты-ийолиты в бассейне р. Сайжа.

С 1960 года работал в Институте земной коры СО РАН (Иркутск). В 1960—1964 гг. — младший научный сотрудник, в 1965–1977 – старший научный сотрудник лаборатории магматических и метаморфических формаций, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и теоретической петрологии Института земной коры СО РАН.

В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Петрография щелочных, ультраосновных и основных горных пород Сайжинского и Гулхенского плутонов (Витимское плоскогорье)».

В 1971 году присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «Петрография, литология, минералогия».

В 1977—1992 гг. — старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник лаборатории физических методов исследования, геохронологии и изотопии.

В 1983 году защитил докторскую диссертацию на тему «Нефелиновые породы Саяно-Байкальской горной области».

С 1992 года – ведущий научный сотрудник лаборатории геологии и металлогении орогенных областей, лаборатории палеогеодинамики.

Первооткрыватель и исследователь новых пород (лейкотералиты, якутиты, торголиты) и новых минералов (в том числе одинцовита и олекминскита). Много лет занимался изучением минералогии Тажеранского массива (Западное Прибайкалье).

Вместе с Е. И. Воробьевым исследовал и описал новый поделочный камень — дианит (разновидность рихтерита — магнезио-стронциевый-калий) на Мурунском массиве в Якутии.

Алексей Андриянович Конев умер 3 ноября 2009 года в городе Иркутске Иркутской области.

Сочинения 
А. А. Конев — автор более 200 научных работ.

Награды 
 Орден Почёта (1999)
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1986)
 Почётный знак СО РАН «Серебряная сигма» (2007)
 Почётная грамота СО РАН (1997)
 Почётная грамота Президиума ИНЦ СО РАН (1999)
 Благодарность Президиума РАН (1999).

Имеет дипломы за открытие и исследование новых минералов: тажеранита, азопроита (1973), таусонита (1982), олекминскита (1989), ольхонскита (1993), одинцовита (1995), бираита (2003).

Увлечения 
Был известен как заядлый спортсмен – шахматист, бегун на марафонские дистанции, лыжник, мастер спортивного ориентирования.

Источники 
 Биография
 Новый мир камня
 Исследователи самоцветов Сибири

Примечания